Стратигос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стратигос, Георгиос (1876—1944) — греческий художник и реставратор первой половины 20-го века.
 Стратигос, Симеон (1733—1824) — греко-итальянский математик и учёный, специализировавшийся в морских науках, живший в 18-м и 19-м веках в итальянских городах Падуя и Павия.